kawaler, franc. chevalier – tytuł niższej szlachty
 USS Chevalier (DD-451) – amerykański niszczyciel typu Fletcher

Osoby o tym nazwisku:
 Anaïs Chevalier – francuska biathlonistka
 Marcel Chevalier – francuski kat 
 Maurice Chevalier – francuski piosenkarz i aktor